

Astronomia
1998 Titius – asteroide della fascia principale

Onomastica
Titius – cognomen romano, tipico della gens Titia
Titius – forma latina del nome proprio di persona italiano Tizio

Persone
Johann Daniel Titius – astronomo tedesco